

Patronyme 

 La famille Mauméjean ou Maumejean, dynastie française de maîtres-verriers ;
 Xavier Mauméjean (1963- ), écrivain français.